Lundbye är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Lundbye
 Johan Thomas Lundbye
 Vagn Lundbye

Danska efternamn